Il singolare del torneo di tennis Maia Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Victor Hănescu che ha battuto in finale Óscar Hernández 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Olivier Mutis (primo turno)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Álex Calatrava (secondo turno)
 Tomáš Zíb (primo turno)

 Mariano Delfino (quarti di finale)
 Mario Radić (secondo turno)
 Nicolas Thomann (primo turno)
 Sergio Roitman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Maia Challenger 2002